

Acronimi 
 Modern Jazz Quartet – gruppo musicale jazz

Codici 
 mjq – codice ISO 639-3 della lingua malaryana
 MJQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Jackson, Minnesota (Stati Uniti d'America)